Венесуэла участвовала во всех летних Олимпийских играх с 1948 года и в зимних Олимпийских играх с 1998 года. НОК Венесуэлы () был создан в 1935 году.

На счету венесуэльцев 15 медалей — 2 золота, 4 серебра и 9 бронзовых медалей. Первое золото принёс своей стране боксёр Франсиско Родригес в 1968 году в Мехико. Вторую золотую медаль выиграл шпажист Рубен Лимардо на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Больше всего наград Венесуэла выигрывала на Олимпийских играх 1984 и 2016 годов (по 3).

6 из 15 медалей венесуэльцы выиграли в боксе, тхэквондисты и легкоатлеты выиграли по две медали.

Медалисты

Медальный зачёт

См. также 
 Список знаменосцев Венесуэлы на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Венесуэла на официальном сайте Олимпийского движения
 
 Олимпийский комитет Венесуэлы